Ethiobotys bryalis är en fjärilsart som beskrevs av George Francis Hampson 1918. Ethiobotys bryalis ingår i släktet Ethiobotys och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
bryalis